Jetaksari (Pulokulon)
 Jetaksari (Sayung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing